Onderdistrict in Indonesië
 Nglegok (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Nglegok (Ngargoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Nglegok (Nglegok), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java